Krunić ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandra Krunić (* 1993), serbische Tennisspielerin
 Boško Krunić (1929–2017), jugoslawischer Politiker
 Branislav Krunić (* 1979), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler und -trainer
 Marko Krunić (* 2000), schweizerisch-serbischer Fußballspieler
 Predrag Krunić (* 1967), bosnisch-serbischer Basketballtrainer
 Rade Krunić (* 1993), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Simo Krunić (* 1967), bosnisch-serbischer Fußballspieler und -trainer
 Spasoje Krunić (1939–2020), jugoslawischer bzw. serbischer Architekt und Politiker